Bardo označuje přechodný stav existence v buddhismu – viz Bardo (buddhismus).

Stejné slovo je rozšířeným místním názvem v Polsku (staropolské bardo = brdo, kopec – srov. slovinské, chorvatské brdo = hora, kopec, srbské брдо): Stejného původu je i jméno řetězce českých hor Brdy.

 Bardo – město v Dolnoslezském vojvodství
 Bardo – ves ve Svatokřížském vojvodství
 Bardo – ves ve Velkopolském vojvodství
 Bardo – dávná osada lokalizovaná na ostrově Polickie Łąki
 Bardo – horský štít v Gorcích
 Bardo – horský štít v Strzyżowském pohoří

Další významy 
 Le Bardo – předměstí Tunisu
 Bardo – historický polský název města Barth v Německu
 Bardo – arcibiskup mohučský